Caleb − bohater jednego z komiksów w czasopiśmie młodzieżowym WITCH
 Caleb Rivers – bohater amerykańskiego serialu Pretty Little Liars (gra go aktor Tyler Blackburn)
 Caleb − amerykańska rakieta nośna wystrzeliwana z samolotu
 Caleb − bohater gry Blood i jeden z bohaterów w grze Blood II: The Chosen